Дейлі () — поширене в англомовному світі прізвище.

Персоналії 
 Боб Дейлі (нар. 1953) — канадський хокеїст.
 Ліза Дейлі  — американська письменниця, телекореспондент та колумніст.
 Томас Дейлі (нар. 1994) — британський стрибун у воду, олімпійський медаліст.
 Тревор Дейлі (нар. 1983) — канадський хокеїст.
 Герман Дейлі (нар. 1938) — американський екологічний економіст.

Англійські прізвища